Justiniano (general de Constantino III) — também chamado Justino
Justino — teólogo e mártir
Justino I — imperador bizantino
Justino II — imperador bizantino
Justino, o Gnóstico — gnóstico judeu-cristão
Justino (cônsul em 540) — cônsul bizantino
Marco Juniano Justino — historiador romano
Justino (mestre dos soldados da Ilíria) — general bizantino
Justino (Mésia) — general da Mésia
Justino (mestre dos soldados) — general da Armênia

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de história